Krim, Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee
Autonome republiek van de Krim, autonome republiek binnen Oekraïne
Federaal district Krim, bestuurlijk gebied van Rusland
Republiek van de Krim, deelgebied van Rusland
Republiek van de Krim (land), op 17 maart 2014 voor één dag uitgeroepen soevereine staat
Krim (Slovenië), een 1107 m hoge berg ten zuiden van Ljubljana

De Krim (landgoed), natuurgebied in de Nederlandse gemeente Gemert-Bakel
En de volgende Nederlandse plaatsen:
De Krim (Gelderland), buurtschap in de Gelderse gemeente Apeldoorn
De Krim (Haarlem), een buurt in de gemeente Haarlem
De Krim (Overijssel), dorp in de Overijsselse gemeente Hardenberg
De Krim (Utrecht), buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Zie ook
Krim-Tataars, Turkse taal 
Krim-Tataren, Turkse etnische groep die van oorsprong op de Krim leeft
Krimwijk, wijk van de Zuid-Hollandse plaats Voorschoten
Nieuwe Krim, gehucht in de Drentse gemeente Coevorden